Ogrizovic oder Ogrizović ist der Familienname folgender Personen:

 Pavle Ogrizović (* 1990), serbischer Eishockeyspieler
 Steve Ogrizovic (* 1957), englischer Fußballtorhüter